Aleksandar Kesar – allenatore di pallacanestro serbo
 Viktorija Kesar – tuffatrice ucraina